«Корстон-Москва» (; изначально — гостиничный комплекс «Орлёнок») — бывший 20-этажный гостиничный комплекс в Москве. Входил в российскую сеть комплексов Korston Hotels & Malls, охватывающую Москву, Казань, Серпухов.

История 
Построен в 1976 г. по проекту архитекторов Ю. Арндта и Т. Владимировой силами строительных подразделений «Минсредмаша». Подобно многим московским гостиницам, гостиница «Орлёнок» строилась в преддверии летних Олимпийских игр 1980 г., которые проводились в Москве. После завершения строительства в 1976 г., назывался «Гостиничный комплекс „Орлёнок“». Своё поэтичное название гостиница получила в честь героя популярной в советские времена песни о Гражданской войне. В 1984 г. группа строителей и архитекторов комплекса была удостоена премии Ленинского комсомола.

Гостиничный комплекс находился в ведении ЦК ВЛКСМ и являлся гостиницей для молодых иностранных туристов, приезжавших по путевкам «Спутника», и школьников, направлявшихся в пионерские лагеря «Артек», «Орлёнок» и «Океан». Много лет гостиница успешно исполняла свои функции и считалась одной из лучших трехзвездочных гостиниц в Москве.

27.09.1991—28.09.1991 в гостинице «Орлёнок» прошел последний XXII Чрезвычайный съезд и роспуск ВЛКСМ.

В 1992 г. гостиница «Орлёнок» была реорганизована в акционерное общество, а в 1997 г. московская регистрационная палата зарегистрировала ОАО «Комплекс Гостиницы „Орлёнок“».

В 2002 г. гостиница продана международной сети комплексов Korston Hotels & Malls, которую возглавил генеральный директор «Орлёнка» Анатолий Кузнецов, гостиничный комплекс был переименован в «Корстон-Москва».

В 2003 г. гостиница получила лицензию на туристическую деятельность, прошла сертификацию на категорию «четыре звезды» и получила награду в номинации «Лучший инвестиционный проект года» в конкурсе «Хрустальная ладья».

В 2006 г. группа компаний «Корстон» объявила о планах по расширению гостиничного комплекса на Воробьевых горах.

В декабре 2018 г. компания «Яндекс» объявила о покупке территории гостиницы для своего нового офиса.

В октябре 2020 г. начат снос здания гостиницы. В будущем «Яндекс» планирует построить на его месте свою новую штаб-квартиру.

Расположение 
Располагалась по адресу: улица Косыгина, 15, на Воробьёвых горах.

См. также 
 Корстон-Казань

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Комсомол
Гостиницы Москвы
Снесённые гостиницы Москвы
Здания и сооружения, утраченные в 2020 году
Здания и сооружения, построенные в 1976 году в Москве